Di seguito una lista di asteroidi dal numero 612001 al 613000 con data di scoperta e scopritore.

612001-612100 

|-
| 612001 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612002 - ||  || 22 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 612003 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612004 - ||  || 23 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 612005 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612006 - ||  || 7 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612007 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612008 - ||  || 23 giugno 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 612009 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612010 - ||  || 3 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 612011 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 612012 - ||  || 13 giugno 1983 || Helin, E. F., Dunbar, R. S.
|-
| 612013 - ||  || 2 ottobre 1991 || Shoemaker, C. S.
|-
| 612014 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 612015 - ||  || 23 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 612016 - ||  || 24 dicembre 1992 || Spacewatch
|-
| 612017 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 612018 - ||  || 21 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 612019 - ||  || 13 marzo 1994 || Jewitt, D. C., Luu, J. X.
|-
| 612020 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 612021 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 612022 - ||  || 29 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 612023 - ||  || 5 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 612024 - ||  || 26 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 612025 - ||  || 4 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 612026 - ||  || 24 febbraio 1995 || Luu, J. X., Jewitt, D. C.
|-
| 612027 - ||  || 29 marzo 1995 || Mottola, S.
|-
| 612028 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 612029 - ||  || 26 aprile 1995 || Luu, J. X.
|-
| 612030 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612031 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612032 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612033 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612034 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612035 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612036 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612037 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612038 - ||  || 27 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 612039 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 612040 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 612041 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 612042 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 612043 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 612044 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 612045 - ||  || 15 settembre 1996 || La Palma
|-
| 612046 - ||  || 9 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 612047 - ||  || 9 ottobre 1996 || Schmidt, B., the High-Z team
|-
| 612048 - ||  || 12 ottobre 1996 || Mauna Kea
|-
| 612049 - ||  || 2 febbraio 1997 || Mauna Kea
|-
| 612050 - ||  || 7 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 612051 - ||  || 24 settembre 1997 || Jewitt, D. C.
|-
| 612052 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 612053 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 612054 - ||  || 1º ottobre 1997 || Veillet, C., Shank, R.
|-
| 612055 - ||  || 24 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 612056 - ||  || 2 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 612057 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 612058 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 612059 - ||  || 21 aprile 1998 || Klet
|-
| 612060 - ||  || 28 aprile 1998 || Mauna Kea
|-
| 612061 - ||  || 30 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 612062 - ||  || 26 luglio 1998 || LONEOS
|-
| 612063 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 612064 - ||  || 27 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 612065 - ||  || 31 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 612066 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 612067 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612068 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 612069 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612070 - ||  || 23 settembre 1998 || CSS
|-
| 612071 - ||  || 18 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612072 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612073 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612074 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612075 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612076 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 612077 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 612078 - ||  || 19 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 612079 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 612080 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 612081 - ||  || 18 novembre 1998 || Buie, M. W.
|-
| 612082 - ||  || 18 novembre 1998 || Buie, M. W.
|-
| 612083 - ||  || 18 novembre 1998 || Buie, M. W.
|-
| 612084 - ||  || 11 febbraio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612085 - ||  || 11 febbraio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612086 - ||  || 11 febbraio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612087 - ||  || 12 febbraio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612088 - ||  || 11 febbraio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612089 - ||  || 22 marzo 1999 || Kitt Peak
|-
| 612090 - ||  || 20 marzo 1999 || Apache Point
|-
| 612091 - ||  || 18 aprile 1999 || Kitt Peak
|-
| 612092 - ||  || 18 aprile 1999 || Kitt Peak
|-
| 612093 - ||  || 12 giugno 1999 || Socorro
|-
| 612094 - ||  || 13 luglio 1999 || Socorro
|-
| 612095 - ||  || 18 luglio 1999 || Mauna Kea
|-
| 612096 - ||  || 8 settembre 1999 || Socorro
|-
| 612097 - ||  || 8 settembre 1999 || Socorro
|-
| 612098 - ||  || 14 settembre 1999 || Socorro
|-
| 612099 - ||  || 14 settembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612100 - ||  || 6 settembre 1999 || Mauna Kea
|}

612101-612200 

|-
| 612101 - ||  || 7 settembre 1999 || Mauna Kea
|-
| 612102 - ||  || 7 settembre 1999 || Mauna Kea
|-
| 612103 - ||  || 30 settembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612104 - ||  || 16 settembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612105 - ||  || 4 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612106 - ||  || 4 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612107 - ||  || 6 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612108 - ||  || 6 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612109 - ||  || 7 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612110 - ||  || 7 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612111 - ||  || 8 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612112 - ||  || 12 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612113 - ||  || 7 ottobre 1999 || Socorro
|-
| 612114 - ||  || 13 ottobre 1999 || Socorro
|-
| 612115 - ||  || 9 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612116 - ||  || 7 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612117 - ||  || 11 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612118 - ||  || 29 ottobre 1999 || Socorro
|-
| 612119 - ||  || 31 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612120 - ||  || 31 ottobre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612121 - ||  || 1º novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612122 - ||  || 4 novembre 1999 || CSS
|-
| 612123 - ||  || 2 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612124 - ||  || 11 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612125 - ||  || 4 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612126 - ||  || 12 novembre 1999 || Socorro
|-
| 612127 - ||  || 5 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612128 - ||  || 1º novembre 1999 || CSS
|-
| 612129 - ||  || 7 novembre 1999 || Socorro
|-
| 612130 - ||  || 9 novembre 1999 || Socorro
|-
| 612131 - ||  || 4 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612132 - ||  || 5 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612133 - ||  || 9 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612134 - ||  || 13 novembre 1999 || Socorro
|-
| 612135 - ||  || 1º novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612136 - ||  || 28 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612137 - ||  || 30 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612138 - ||  || 28 novembre 1999 || Kitt Peak
|-
| 612139 - ||  || 10 dicembre 1999 || Socorro
|-
| 612140 - ||  || 13 dicembre 1999 || Socorro
|-
| 612141 - ||  || 14 dicembre 1999 || Whipple
|-
| 612142 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 612143 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 612144 - ||  || 6 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612145 - ||  || 6 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612146 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612147 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612148 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612149 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612150 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612151 - ||  || 6 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612152 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 612153 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 612154 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 612155 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 612156 - ||  || 29 marzo 2000 || Mauna Kea
|-
| 612157 - ||  || 29 marzo 2000 || Mauna Kea
|-
| 612158 - ||  || 31 marzo 2000 || Mauna Kea
|-
| 612159 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 612160 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 612161 - ||  || 26 maggio 2000 || Kitt Peak
|-
| 612162 - ||  || 1º giugno 2000 || LONEOS
|-
| 612163 Thelowes ||  || 3 giugno 2000 || Stetson, P. B., Balam, D. D.
|-
| 612164 - ||  || 7 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 612165 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 612166 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 612167 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612168 - ||  || 1º agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612169 - ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612170 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612171 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612172 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612173 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 612174 - ||  || 29 agosto 2000 || Hainaut, O. R., Delahodde, C. E.
|-
| 612175 - ||  || 29 agosto 2000 || Hainaut, O. R., Delahodde, C. E.
|-
| 612176 - ||  || 25 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 612177 - ||  || 1º settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612178 - ||  || 4 settembre 2000 || NEAT
|-
| 612179 - ||  || 22 settembre 2000 || Comba, P. G.
|-
| 612180 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612181 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612182 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612183 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 612184 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612185 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612186 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612187 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 612188 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 612189 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612190 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612191 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612192 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612193 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612194 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 612195 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 612196 - ||  || 1º novembre 2000 || LINEAR
|-
| 612197 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 612198 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 612199 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 612200 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|}

612201-612300 

|-
| 612201 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 612202 - ||  || 29 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 612203 - ||  || 23 novembre 2000 || Mauna Kea
|-
| 612204 - ||  || 26 novembre 2000 || Sheppard, S. S., Jewitt, D. C.
|-
| 612205 - ||  || 24 novembre 2000 || Deep Lens Survey
|-
| 612206 - ||  || 5 dicembre 2000 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 612207 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 612208 - ||  || 17 dicembre 2000 || Kitt Peak
|-
| 612209 - ||  || 20 dicembre 2000 || Deep Lens Survey
|-
| 612210 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 612211 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 612212 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 612213 - ||  || 25 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612214 - ||  || 25 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612215 - ||  || 21 marzo 2001 || SKADS
|-
| 612216 - ||  || 22 marzo 2001 || SKADS
|-
| 612217 - ||  || 26 aprile 2001 || Hainaut, O. R., Delsanti, A. C.
|-
| 612218 - ||  || 24 maggio 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612219 - ||  || 20 giugno 2001 || McNaught, R. H.
|-
| 612220 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 612221 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 612222 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 612223 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612224 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612225 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612226 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612227 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 612228 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 612229 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612230 - ||  || 20 agosto 2001 || Pravec, P., Kusnirak, P.
|-
| 612231 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612232 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612233 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 612234 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 612235 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 612236 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612237 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612238 - ||  || 20 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612239 - ||  || 21 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612240 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612241 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612242 - ||  || 21 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612243 - ||  || 21 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612244 - ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 612245 - ||  || 19 agosto 2001 || La Palma
|-
| 612246 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612247 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612248 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612249 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612250 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612251 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612252 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612253 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612254 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612255 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612256 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612257 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612258 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612259 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612260 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612261 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612262 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612263 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612264 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612265 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612266 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 612267 - ||  || 27 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612268 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612269 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612270 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612271 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612272 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612273 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 612274 - ||  || 26 settembre 2001 || NEAT
|-
| 612275 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612276 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612277 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 612278 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612279 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612280 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612281 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612282 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612283 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 612284 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612285 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612286 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612287 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612288 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612289 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612290 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612291 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612292 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612293 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612294 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 612295 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 612296 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 612297 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612298 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612299 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 612300 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|}

612301-612400 

|-
| 612301 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612302 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612303 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 612304 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612305 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612306 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 612307 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612308 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612309 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612310 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 612311 - ||  || 22 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 612312 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 612313 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612314 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612315 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612316 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612317 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 612318 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 612319 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 612320 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 612321 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612322 - ||  || 12 gennaio 2002 || Deep Lens Survey
|-
| 612323 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 612324 - ||  || 15 gennaio 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 612325 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 612326 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 612327 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 612328 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 612329 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 612330 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 612331 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 612332 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612333 - ||  || 7 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612334 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 612335 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 612336 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 612337 - ||  || 6 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 612338 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 612339 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 612340 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 612341 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 612342 - ||  || 16 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 612343 - ||  || 23 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 612344 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 612345 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 612346 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 612347 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 612348 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 612349 - ||  || 8 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612350 - ||  || 6 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612351 - ||  || 8 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612352 - ||  || 6 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612353 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 612354 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 612355 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 612356 - ||  || 4 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 612357 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 612358 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 612359 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 612360 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 612361 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 612362 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 612363 - ||  || 18 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 612364 - ||  || 10 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 612365 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 612366 - ||  || 28 giugno 2002 || NEAT
|-
| 612367 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 612368 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612369 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612370 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612371 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612372 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612373 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612374 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612375 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612376 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612377 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 612378 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612379 - ||  || 2 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 612380 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 612381 - ||  || 12 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 612382 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 612383 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 612384 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 612385 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612386 - ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612387 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612388 - ||  || 5 agosto 2002 || Mauna Kea
|-
| 612389 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612390 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612391 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612392 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612393 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612394 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612395 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612396 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612397 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612398 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612399 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612400 - ||  || 18 agosto 2002 || Hoenig, S. F.
|}

612401-612500 

|-
| 612401 - ||  || 16 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 612402 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 612403 - ||  || 29 agosto 2002 || Hoenig, S. F.
|-
| 612404 - ||  || 29 agosto 2002 || Hoenig, S. F.
|-
| 612405 - ||  || 29 agosto 2002 || Hoenig, S. F.
|-
| 612406 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612407 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612408 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612409 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612410 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612411 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612412 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612413 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612414 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612415 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612416 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612417 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612418 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612419 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612420 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612421 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612422 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612423 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612424 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612425 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612426 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612427 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612428 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612429 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612430 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612431 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612432 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612433 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612434 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612435 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612436 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612437 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612438 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612439 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612440 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612441 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612442 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 612443 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 612444 - ||  || 6 settembre 2002 || Klet
|-
| 612445 - ||  || 6 settembre 2002 || Needville
|-
| 612446 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 612447 - ||  || 8 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 612448 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612449 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612450 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612451 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612452 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612453 - ||  || 15 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 612454 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612455 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612456 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612457 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612458 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612459 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 612460 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 612461 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612462 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612463 - ||  || 1º settembre 2002 || NEAT
|-
| 612464 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612465 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612466 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612467 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612468 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612469 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612470 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612471 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612472 - ||  || 21 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612473 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612474 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612475 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 612476 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612477 Csörgeierika ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 612478 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612479 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612480 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612481 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612482 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612483 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612484 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612485 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612486 - ||  || 1º ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 612487 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612488 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612489 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612490 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612491 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 612492 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612493 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612494 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 612495 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612496 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612497 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612498 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612499 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612500 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|}

612501-612600 

|-
| 612501 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612502 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612503 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612504 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612505 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612506 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612507 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612508 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612509 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612510 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612511 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 612512 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612513 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612514 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612515 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612516 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612517 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612518 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612519 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 612520 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 612521 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 612522 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 612523 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 612524 - ||  || 7 novembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 612525 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 612526 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 612527 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 612528 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 612529 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 612530 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 612531 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 612532 - ||  || 9 dicembre 2002 || Ryan, W. H., Stewart, L.
|-
| 612533 - ||  || 10 dicembre 2002 || Palomar
|-
| 612534 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 612535 - ||  || 27 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 612536 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 612537 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 612538 - ||  || 4 gennaio 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 612539 - ||  || 23 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 612540 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 612541 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 612542 - ||  || 23 marzo 2003 || Hug, G.
|-
| 612543 - ||  || 22 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 612544 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 612545 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 612546 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 612547 - ||  || 26 aprile 2003 || Mauna Kea
|-
| 612548 - ||  || 26 aprile 2003 || Mauna Kea
|-
| 612549 - ||  || 26 aprile 2003 || Mauna Kea
|-
| 612550 - ||  || 1º maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 612551 - ||  || 23 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 612552 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 612553 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 612554 - ||  || 4 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 612555 - ||  || 4 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 612556 - ||  || 20 luglio 2003 || NEAT
|-
| 612557 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 612558 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 612559 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 612560 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 612561 - ||  || 2 agosto 2003 || Ticha, J., Tichy, M.
|-
| 612562 - ||  || 5 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 612563 - ||  || 16 agosto 2003 || OAM
|-
| 612564 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 612565 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 612566 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 612567 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 612568 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 612569 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 612570 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 612571 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 612572 - ||  || 28 agosto 2003 || Griffin, I. P.
|-
| 612573 - ||  || 23 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612574 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612575 - ||  || 25 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612576 - ||  || 23 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612577 - ||  || 23 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612578 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612579 - ||  || 25 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612580 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612581 - ||  || 25 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612582 - ||  || 25 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612583 - ||  || 26 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612584 - ||  || 31 agosto 2003 || Mauna Kea
|-
| 612585 - ||  || 1º settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612586 - ||  || 4 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 612587 - ||  || 7 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612588 - ||  || 4 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612589 - ||  || 14 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 612590 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612591 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612592 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612593 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612594 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612595 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 612596 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612597 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612598 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612599 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612600 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|}

612601-612700 

|-
| 612601 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612602 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612603 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612604 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612605 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 612606 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612607 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612608 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612609 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612610 - ||  || 19 settembre 2003 || Mount Graham
|-
| 612611 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612612 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612613 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612614 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612615 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612616 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 612617 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612618 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612619 - ||  || 25 settembre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612620 - ||  || 25 settembre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612621 - ||  || 25 settembre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612622 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612623 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612624 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612625 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612626 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612627 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612628 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612629 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612630 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612631 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612632 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612633 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612634 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 612635 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 612636 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612637 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612638 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612639 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612640 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612641 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612642 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612643 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612644 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612645 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612646 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612647 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612648 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 612649 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612650 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612651 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612652 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612653 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612654 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612655 - ||  || 1º ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612656 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612657 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612658 - ||  || 3 ottobre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612659 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612660 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612661 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612662 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612663 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612664 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612665 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612666 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612667 - ||  || 26 ottobre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 612668 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612669 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612670 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 612671 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612672 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612673 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 612674 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612675 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612676 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612677 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612678 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 612679 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 612680 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612681 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 612682 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612683 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612684 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612685 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612686 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 612687 - ||  || 24 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612688 - ||  || 24 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612689 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 612690 - ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612691 - ||  || 17 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612692 - ||  || 17 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612693 - ||  || 17 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612694 - ||  || 18 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612695 - ||  || 18 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612696 - ||  || 18 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612697 - ||  || 18 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612698 - ||  || 19 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612699 - ||  || 19 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612700 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|}

612701-612800 

|-
| 612701 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612702 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612703 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612704 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 612705 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612706 - ||  || 18 novembre 2003 || CSS
|-
| 612707 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612708 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612709 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612710 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612711 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612712 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 612713 - ||  || 22 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612714 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 612715 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 612716 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 612717 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 612718 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 612719 - ||  || 24 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 612720 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612721 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612722 - ||  || 1º dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612723 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612724 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612725 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612726 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612727 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612728 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612729 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612730 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 612731 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 612732 - ||  || 24 dicembre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612733 - ||  || 24 dicembre 2003 || Mauna Kea
|-
| 612734 - ||  || 21 dicembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 612735 - ||  || 13 gennaio 2004 || Mount Graham
|-
| 612736 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612737 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 612738 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 612739 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 612740 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612741 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612742 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 612743 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 612744 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612745 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612746 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 612747 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612748 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612749 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612750 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 612751 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 612752 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 612753 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612754 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612755 - ||  || 18 febbraio 2004 || Tenagra II
|-
| 612756 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 612757 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 612758 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 612759 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 612760 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 612761 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 612762 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612763 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612764 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612765 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 612766 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 612767 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612768 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 612769 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612770 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612771 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 612772 - ||  || 16 marzo 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612773 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 612774 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 612775 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 612776 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 612777 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 612778 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 612779 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 612780 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 612781 - ||  || 20 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 612782 - ||  || 8 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 612783 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 612784 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 612785 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 612786 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 612787 Haumannpéter ||  || 8 agosto 2004 || Sarneczky, K., Szabo, G.
|-
| 612788 - ||  || 9 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 612789 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 612790 - ||  || 10 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 612791 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 612792 - ||  || 15 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 612793 - ||  || 13 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612794 - ||  || 14 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612795 - ||  || 14 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612796 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 612797 - ||  || 12 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 612798 - ||  || 13 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612799 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 612800 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|}

612801-612900 

|-
| 612801 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 612802 - ||  || 17 agosto 2004 || Tholen, D. J.
|-
| 612803 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612804 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612805 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612806 - ||  || 8 settembre 2004 || Klet
|-
| 612807 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612808 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612809 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612810 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612811 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612812 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612813 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612814 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612815 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 612816 - ||  || 9 settembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 612817 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 612818 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612819 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612820 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612821 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612822 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612823 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612824 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612825 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612826 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612827 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612828 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612829 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612830 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612831 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612832 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612833 - ||  || 10 settembre 2004 || Eskridge
|-
| 612834 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612835 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612836 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612837 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612838 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612839 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612840 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612841 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612842 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612843 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612844 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612845 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612846 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612847 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612848 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 612849 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612850 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612851 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 612852 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612853 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 612854 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612855 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612856 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 612857 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612858 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612859 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 612860 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 612861 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 612862 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612863 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612864 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612865 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612866 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612867 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612868 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612869 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612870 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 612871 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 612872 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 612873 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 612874 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612875 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612876 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612877 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612878 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612879 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612880 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612881 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612882 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612883 - ||  || 15 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612884 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612885 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612886 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 612887 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612888 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612889 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612890 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 612891 - ||  || 15 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612892 - ||  || 15 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612893 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 612894 - ||  || 18 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612895 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 612896 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612897 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612898 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 612899 - ||  || 10 novembre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 612900 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|}

612901-613000 

|-
| 612901 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612902 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612903 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612904 - ||  || 10 dicembre 2004 || Dellinger, J., Wells, D.
|-
| 612905 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612906 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612907 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612908 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612909 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612910 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 612911 - ||  || 11 dicembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 612912 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 612913 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612914 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612915 - ||  || 1º gennaio 2005 || CSS
|-
| 612916 Stirlingcolgate ||  || 7 gennaio 2005 || Tenagra II
|-
| 612917 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 612918 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 612919 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 612920 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 612921 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 612922 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 612923 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 612924 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 612925 - ||  || 1º febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 612926 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 612927 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 612928 - ||  || 2 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 612929 - ||  || 8 febbraio 2005 || Mikuz, H.
|-
| 612930 - ||  || 4 febbraio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612931 - ||  || 1º febbraio 2005 || Palomar
|-
| 612932 - ||  || 1º febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 612933 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612934 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612935 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612936 - ||  || 8 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612937 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 612938 - ||  || 4 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612939 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612940 - ||  || 9 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612941 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612942 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612943 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612944 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612945 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 612946 - ||  || 10 marzo 2005 || Moletai
|-
| 612947 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612948 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 612949 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612950 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612951 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612952 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612953 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612954 - ||  || 22 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 612955 - ||  || 1º aprile 2005 || CSS
|-
| 612956 - ||  || 2 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612957 - ||  || 5 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612958 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 612959 - ||  || 1º aprile 2005 || LONEOS
|-
| 612960 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 612961 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 612962 - ||  || 10 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612963 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 612964 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 612965 - ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612966 - ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612967 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612968 - ||  || 9 aprile 2005 || Junk Bond
|-
| 612969 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 612970 - ||  || 21 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 612971 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 612972 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 612973 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 612974 - ||  || 4 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612975 - ||  || 4 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612976 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612977 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612978 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 612979 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612980 - ||  || 2 maggio 2005 || Deep Lens Survey
|-
| 612981 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612982 - ||  || 14 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 612983 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612984 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 612985 - ||  || 10 maggio 2005 || Buie, M. W.
|-
| 612986 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612987 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612988 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612989 - ||  || 15 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 612990 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612991 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 612992 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612993 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 612994 - ||  || 1º luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 612995 - ||  || 1º luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 612996 - ||  || 3 luglio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 612997 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 612998 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 612999 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 613000 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0612001